

Patronyme 

 Edmonde Dever (1921-), diplomate belge.
 James Dever (1825-1904), homme d'affaires et homme politique canadien.
 Joe Dever (1956-2016), écrivain britannique de fantastique.
 Juliana Dever (1980-), actrice américaine.
 Kaitlyn Dever (1996-), actrice américaine.
 Paul A. Dever (1903-1958), homme politique américain.
 Seamus Dever (1976-), acteur américain.
 Simone Dever (1905-1977), romancière et journaliste belge.
 William Emmett Dever (1862-1929), homme politique américain.
 William G. Dever (1933-), archéologue américain.

Voir aussi